

Укен — громада в кантоні Ааргау

Укен — село в Японії, у південній частині префектури Каґосіма